Feud (televisieserie)
 Feud (computerspel)
 Feud (Glee), aflevering